Lütjohann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lütjohann (1846–1884), deutscher Klassischer Philologe
 Jörg Lütjohann (1943–2022), deutscher Autor
 Kurt Lütjohann (1918–nach 2000), deutscher Lehrer und Autor
 Reinhold Lütjohann (1881–1958), deutscher Schauspieler